Рестон:

 Рестон (Виргиния) — город в США.

Фамилия 
 Рестон, Ана Каролина
 Рестон, Джеймс